Hlevci su naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Skrada. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno je Kupjak, južno je Ravna Gora, sjeverno-sjeveroistočno je Hribac.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji